Socrates (filosoof) (470 v.Chr.- 399 v.Chr.), Grieks filosoof;
 Socrates Scholasticus (rond 380 - na 439), Byzantijns kerkhistoricus;
 Socrates van Achaea (ca. 436-401 v. Chr.), huurlinggeneraal van de Tienduizend;
 Socrates van Macedonië, hipparchos in het leger van Alexander de Grote;
 Socrates en Stephanus, christelijke heiligen;
 Sócrates (1954-2011), Braziliaans voetballer;
 José Sócrates (geboren in 1957), premier van Portugal (2005-2011);
Ludwig van Kempen, ook bekend als Ludovico di Santo Beringen, een van Petrarca's geadresseerden, met pseudoniem Socrates.

Cultuur 
 Socrate (toneelstuk), toneelstuk van Voltaire;
 Socrates (film uit 1971), film geregisseerd door Roberto Rossellini;
 Socrate, symfonisch drama over Socrates door Erik Satie;
 Socrates (De Verwondering), toneelstuk van Stefaan Van Brabandt, uitgevoerd door De Verwondering;
 Socrates Drank The Conium (soms afgekort tot Socrates), Griekse rockband uit de jaren 1970;
 VTech Socrates, educatief spelplatform;
 Socrates II , videospel waarin de speler kan schaken.